Андре́й Воло́дин:
 Володин, Андрей Александрович (1914—1981) — советский учёный-акустик, психолог, радиоинженер, изобретатель.
 Володин, Андрей Сергеевич (1919—1990) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.